Meu Destino É Pecar é um livro escrito por Nélson Rodrigues em 1944 sob o pseudônimo de Suzana Flag.

Sinopse 
A bela Leninha é obrigada a se casar com o rude Paulo por causa das dívidas da família. Após a cerimônia, Leninha vai morar na fazenda do marido. Não se conformando com a situação, ela planeja fugir, mas se torna prisioneira em sua nova casa. E, para completar, se apaixona por Maurício, irmão de Paulo, um homem bonito e cheio de mistérios

Livros de Nelson Rodrigues
Livros de 1944
Livros adaptados para o cinema
Livros adaptados para a televisão